Aramburu ou Arámburu est un nom basque dont l'origine étymologique est Aranburu et qui signifie « bout de la vallée », de (h)aran vallée et buru tête.

Patronyme 

 Agustin Cosme Damián de Iturbide y Arámburu (1783-1824), militaire et homme politique mexicain ;
 Federico Martín Aramburú (1980-2022), joueur argentin de rugby à XV ;
 Fernando Aramburu (1959-), écrivain espagnol ;
 Francisco Aramburu (1922-1977), mieux connu sous le nom de Chico, joueur de football brésilien ;
 Jokin Mujika Aramburu (1962-), coureur cycliste espagnol ;
 Juan Carlos Aramburu (1912-2004), cardinal argentin ;
 Pedro Eugenio Aramburu (1903-1970), militaire argentin, président de 1955 à 1958.

Voir aussi 
 

Patronyme basque